Nuis est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1933-2007), homme politique néerlandais
Kjeld Nuis (né en 1989), patineur de vitesse néerlandais

Toponyme

Nuis, village de Westerkwartier en Groningue

Voir aussi

Homonymie de patronyme